То́мас Мю́рхед (Мью́ирхед; ; 11 апреля 1995, Перт, Шотландия) — шотландский кёрлингист, чемпион мира среди юниоров 2013 года.

Играет на позициях третьего. В числе прочего, был участником мужской сборной Шотландии на  и мужской сборной Великобритании на зимней Универсиаде 2013 и зимней Универсиаде 2015.

Достижения 
 Зимние Универсиады: серебро (2013), бронза (2015).
 : серебро ().
 : серебро (, ), бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (2012, 2013, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Томас — из семьи известных шотландских кёрлингистов. Его отец — Гордон Мюрхед, чемпион мира и Европы, а также тренер национальных сборных Шотландии и Великобритании. Его сестра — Ив Мюрхед, чемпионка мира и Европы, скип женской сборной Шотландии. Его старший брат — Глен Мюрхед, чемпион Шотландии среди мужчин 2016.

Учится в университете Scotlands Rural University College.

Примечания

Ссылки 
 About us | Ptarmigan Guest House Accommodation in Blair Atholl | About Ptarmigan Guest House B & B in Blair Atholl
 Curling is in the Muirhead Blood | International university sports federation - summer winter universiades
 Thomas Muirhead plans to emulate sister Eve's curling achievements - Daily Record
 Thomas Muirhead making name for himself on tour | The official site of the Pinty's Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года